Daniel Flottmann (1984. augusztus 6. –) német labdarúgó, az SC Fortuna Köln hátvédje.

További információk 

1984-ben született személyek
Német labdarúgók
A VfL Osnabrück labdarúgói
Az SC Verl labdarúgói
A Rot Weiss Ahlen labdarúgói
A Wuppertaler SV labdarúgói
A Fortuna Köln labdarúgói
Labdarúgóhátvédek
Élő személyek